Schuberth ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Schuberth (* 1944), österreichische Schauspielerin
 Dietrich Schuberth (1931–2022), deutscher Kirchenmusiker und ev. Theologe
 Elmar Schuberth (* 1969), österreichischer Triathlet
 Fritz Schuberth (1897–1977), deutscher Politiker
 Gottlob Schuberth (1788–1846), deutscher Oboist, Klarinettist und Musikpädagoge
 Hans Schuberth (1897–1976), deutscher Politiker
 Heinrich Ferdinand Schuberth (1790–1861), deutscher Ingenieur
 Herbert Schuberth (* 1920), ehemaliger deutscher Politiker (SED)
 Jörg Schuberth (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Julius Schuberth (1804–1875), deutscher Musikverleger
 Karl Schuberth (1811–1863), deutscher Violoncellist und Komponist
 Louis Schuberth (1806–1850), deutscher Dirigent und Komponist
 Ludwig Schuberth (1911–1989), österreichischer Feldhandballspieler
 Murkel Charlotte Schuberth (1914–2000), deutsche Malerin
 Ottmar Schuberth (1911–2001), deutscher Architekt, Bühnenbildner und Denkmalpfleger
 Paul Schuberth (* 1994), österreichischer Musiker
 Richard Schuberth (* 1968), österreichischer Schriftsteller und Satiriker
 Walter Schuberth (* 1950), deutscher Fußballspieler

Schuberth ist der Name folgender Unternehmen:

 Schuberth GmbH ist ein deutsches Unternehmen im Bereich der Kopfschutztechnologie.

Siehe auch:
 Schubert
 Schubarth
 Schubart